Ралли Португалии 2017 года (официально 51° Vodafone Rally de Portugal 2017) - шестой этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 18 по 21 мая. Это 51-ое Ралли Португалии в истории и 45-ое в рамках чемпионата мира. Свою пятую победу на данном ралли одержал француз Себастьен Ожье, сравнявшись по этому показателю с Маркку Аленом. Также для него это сороковой выигранный этап мирового первенства.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 11, 18 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году